Изва́рино — название нескольких географических объектов.

Населённые пункты

Россия 
 Изварино — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Изварино — деревня в Венёвском районе Тульской области.

Украина 
 Изварино — посёлок городского типа в Краснодонском городском совете Луганской области.

Другое 
 Изварино — железнодорожная станция в поселке Изварино Луганской области Украины.
 Изварино — микрорайон в составе района Внуково Западного административного округа Москвы.
 Изварино — усадьба в Новомосковском административном округе Москвы.